CIRIL est un sigle signifiant :
 Centre interdisciplinaire de recherche ions-lasers de l'Université de Caen Basse-Normandie
 Centre Inter-Régional d'Informatique de Lorraine (voir LORIA)

Ciril est aussi :
 un prénom
 un cours d'eau dans le monde fictif de Tolkien

Sigle de 5 caractères